Front-End steht für:
 Front-End-of-Line in der Halbleiterfertigung, siehe Integrierter Schaltkreis#Herstellung
 „vordere Schicht“ in der Informationstechnik, siehe Front-End und Back-End